Chungdak Koren (née en 1980), infirmière et femme politique tibétaine
Helmut Koren (né en 1958), joueur de hockey sur glace autrichien
Katja Koren (née en 1975), skieuse alpine slovène
Kristjan Koren (né en 1986), coureur cycliste slovène
Robert Koren (né en 1980), footballeur slovène